Вошберн има више значења:
 Округ Вошберн (Висконсин)
 Вошберн (Ајова)
 Вошберн (Мејн)
 Вошберн (Висконсин)
 Вошберн (Илиноис)
 Вошберн (Мисури)
 Вошберн (Северна Дакота)